Зухаир Феддаль (; 1 января 1989 года, Тетуан, Марокко) — марокканский футболист, защитник португальского клуба «Спортинг».

Клубная карьера 
Родившийся в Тетуане Зухаир Феддаль начал заниматься футболом в местном «Магребе». Когда ему было 6 лет, его семья перебралась в Испанию. В 2006—2007 годах он тренировался в юношеской системе французского «Монако». В 2008 году Феддаль стал выступать на взрослом уровне, играя за команду испанской Терсеры «Вилажуига». В 2009 году он перешёл в клуб рангом выше, в «Террассу». После чего вновь вернулся в Терсеру, выступая за «Теруэль». В 2010—2011 годах Феддаль играл за «Сан-Роке», а в 2011—2012 годах — за «Эспаньол B».

В сентябре 2012 года Феддаль перешёл в клуб марокканской Ботолы ФЮС. 28 сентября в гостевом матче против «Хассани Агадир» он дебютировал на высшем уровне, а спустя 3 недели Феддаль забил свой первый гол в рамках Ботолы, сравняв счёт в дерби со столичной командой ФАР.

В конце августа 2013 года Феддаль подписал контракт с клубом итальянской Серии А «Парма», и тут же он был отдан в аренду «Сиене», выступавшей в сезоне 2013/14 в Серии B. В начале августа 2014 года также на правах аренды перешёл в «Палермо», в составе которого 15 сентября он дебютировал в Серии А, выйдя в стартовом составе в гостевом поединке против «Вероны». В начале февраля 2015 года Феддаль вернулся в «Парму». После её вылета из Серии А и банкротства он 8 августа 2015 года подписал трёхлетний контракт с испанским клубом «Леванте».

22 августа 2015 года Феддаль забил свой первый гол в испанской Примере, забив второй мяч «Леванте» в гостевой встрече с хихонским «Спортингом».

16 июля 2016 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Алавес».

24 июля 2017 года перебрался в «Реал Бетис», с которым заключил контракт на 4 года.

18 августа 2020 года подписал двухлетнее соглашение с лиссабонским «Спортингом».

Карьера в сборной 
Зухаир Феддаль был включён в состав олимпийской сборной Марокко на футбольный турнир Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Там провёл 1 матч, отыграв все 90 минут встречи против Испании и получив на 39-й минуте жёлтую карточку.

14 ноября 2012 года Зухаир Феддаль дебютировал за основную сборную Марокко в домашнем товарищеском матче против сборной Того.

Достижения 
 «Спортинг»
 Чемпион Португалии: 2020/21
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2021

Примечания 

Футболисты Марокко
Игроки олимпийской сборной Марокко по футболу
Игроки сборной Марокко по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Вилажуига»
Игроки ФК «Террасса»
Игроки ФК «Теруэль»
Игроки ФК «Сан-Роке»
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК ФЮС
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон